Пирме () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пирме, Октав (1832—1883) — бельгийский писатель.
  (1830—1890) — бельгийский юрист и политик.